Hervé Di Rosa (1959-), peintre français ;
 Manlio Di Rosa (1914–1989), escrimeur italien ;
 Richard Di Rosa (1963-), sculpteur français.